Маров — русская фамилия. Известные носители:

 Маров, Александр Иванович (1862—после 1912) — член III Государственной думы от Самарской губернии.
 Маров, Алексей Михайлович (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Маров, Виктор Фёдорович (1932—1999) —  советский архитектор.
 Маров, Дмитрий Фёдорович (род. 1920) — советский работник промышленности, доктор технических наук, профессор.
 Маров, Игорь Николаевич (род. 1933) — советский химик.
 Маров, Михаил Яковлевич (род. 1933) — советский и российский астроном, академик РАН.

См. также